Георги Димев Каранджулов е учител, просветен деец и общественик, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация и Върховния македоно-одрински комитет.

Биография 
Георги Каранджулов е роден на 22 юли 1868 година в Прилеп, тогава в Османската империя. . По-голям брат е на Никола Каранджулов. В 1890 година завършва с втория випуск педагогическите курсове на Солунската българска мъжка гимназия. В гимназията му е учител Гоце Делчев, с когото стават близки, и който го привлича във ВМОРО. В 1890/1891 година е учител в Прилепското българско мъжко класно училище. След това заминава за Свободна България, където за кратко е учител, а след това се записва в Историко-филологическия факултет на Висшето училище, който завършва в 1895 година и е назначен за учител във Варненската мъжка гимназия.

Във Варна взима участие в македонските дела, поддържа постоянна връзка с Гоце Делчев и Даме Груев и подкрепя ВМОРО. При разкола във Върховния комитет подкрепя крилото на Христо Станишев срещу това на Стоян Михайловски и генерал Иван Цончев. Пише в Яворовия вестник „Дело“. През 1902 година е председател на Варненското македоно-одринско дружество.

Умира на 9 март 1951 година в София.

Родословие

Бележки 

Родени в Прилеп
Български просветни дейци от Македония
Български учители
Втори випуск на педагогическите курсове при Солунската българска мъжка гимназия
Български имигранти от Македония във Варна
Български общественици от Македония
Дейци на Македонските братства
Починали в София
Хора с архиви в Централния държавен архив
Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Възпитаници на Софийския университет
Георги